Cet article est consacré à l'édition 1986 du concours Miss Canada.

Résultats

Prix spéciaux
Yamaha Talent Award - Mississauga (ON)
Miss Friendship - Moncton (NB)
Miss Swimsuit - Newfoundland & Labrador

Concours de beauté en 1986
1986 au Canada
Miss Canada